

Toponyme 

 Montigny-le-Roi, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Val-de-Meuse ;
 Montigny-le-Roi, ancien nom de la commune de Montigny-la-Resle (Yonne).

Homonymie de toponyme